Акжал — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акжал — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Акжал — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акжал — посёлок в Шетском районе Карагандинской области.